Кабиши ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Восток штата Рондония. Входит в экономико-статистический  микрорегион Колораду-ду-Уэсти. Население составляет 6 313 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 314,35 км². Плотность населения — 4,80 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 6 355 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 41.686.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 5.617,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,705 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: экваториальный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Am.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Рондония